Havana   se poate referi la:

 Havana – capitala Cubei
 Havana (film)
 Havana (rasă de iepure)